Dominique Urbany (1903-1986), homme politique luxembourgeois ;
 Eugène Urbany (1957), coureur cycliste luxembourgeois ;
  (1927-1990), journaliste et homme politique luxembourgeois ;
 Serge Urbany (1952), homme politique luxembourgeois ;
  (1923-2013), écrivaine luxembourgeoise.

Voir aussi